Mozilla – comunità del software libero
Mozilla Foundation – organizzazione no-profit fondata per supportare e fornire l'organizzazione e la direzione del progetto open source Mozilla
Mozilla Corporation – sussidiaria della Mozilla Foundation che coordina lo sviluppo delle applicazioni legate a Internet
Mozilla – mascotte della Netscape Communications Corporation